UCD est une abréviation de  :
 L'University College Dublin ou de son club de football l'UC Dublin.
 Unité commune de dispensation : L'UCD constitue une codification commune de tous les médicaments ayant une Autorisation de Mise sur le Marché, qu'ils soient délivrés en officine de ville ou par les pharmacies hospitalières.
 Union du centre démocratique, ancien parti politique espagnol centriste dont le leader était Adolfo Suárez.
 University of Colorado Denver, l'université du Colorado à Denver.
 User Centered Design, Conception d'interface centrée sur l'utilisateur.

Code